Stichting Veteraan Autobussen, een stichting voor Nederlandse historische autobussen
 SVA Assendelft, een voetbalclub uit Assendelft
 SVA Bleijerheide, een voetbalclub uit Kerkrade